Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1981. godinu je drugu godinu zaredom osvojio Jug iz Dubrovnika.

I. savezna liga 

 Izvori: 
 Jadran-Koteks : '20 - '90

II. savezna liga

Istok 
Sudionici:
 Bečej
 Beograd
 Vojvodina Novi Sad
 Dinamo Pančevo
 Senta
 Vardar Skoplje
 Spartak Subotica
 Proleter Zrenjanin
 Izvori: 
 VK Senta

Međurepublička liga

Jug 

 Izvori:  
 Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003 
 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini

Izvori 
  

1981.